Pinch-Effekt (engl.: to pinch = quetschen) bezeichnet: Pinch-Effekt (Elektrodynamik), den Effekt aus der Elektrodynamik, der in Plasmaphysik und Schweißtechnik von Bedeutung ist
 Pinch-Effekt (Strömungslehre), den Effekt aus der Strömungslehre, der unter anderem in der Membrantechnik von Bedeutung ist